Klub sportowy z Tomaszowa Lubelskiego, prowadzący m.in. sekcje:
 piłki nożnej
 siatkówki kobiet